Всероссийский диптерологический симпозиум — это собрание российских диптерологов (как правило, с международным участием), занимающихся всеми направлениями фундаментальной, медицинской, сельскохозяйственной диптерологии. Симпозиум проводится в последние годы под грифом Русского энтомологического общества с интервалом в 5 лет.

История 

Первый всесоюзный (ныне всероссийские) диптерологический симпозиум прошёл 6—8 апреля 1976 г. в Ленинграде и собрал 80 участников. 

Второй — в Воронеже в 1978 г. (более 100 участников)

Третий — в г. Белая Церковь в 1982 г. (более 130 участников)

Четвёртый — в Алма-Ате в 1986 г. (более 150 участников)

Пятый — в Новосибирске в 1990 г. (115 участников). 

VI всероссийский диптерологический симпозиум (21 — 25 апреля 1997 г., Санкт-Петербург) был посвящён памяти Александра Александровича Штакельберга, основателя отечественной школы диптерологии. 

IX всероссийский диптерологический симпозиум в рамках XIV съезда Русского энтомологического общества состоялся 28 — 30 августа 2012 г. в Санкт-Петербурге. Он был посвящён памяти Вадима Филипповича Зайцева, известного российского диптеролога.

X всероссийский диптерологический симпозиум состоялся на базе Кубанского государственного университета 23 — 28 августа 2016 г. в Краснодаре и на биологической станции «Камышанова поляна», расположенной в горах вблизи плато Лаго-Наки. В работе симпозиума участвовали более 50 диптерологов из 18 городов России, а также зарубежные специалисты из Бельгии, Германии, Украины. Пленарные и секционные заседания посвящены таким направлениям, как эволюция и филогения, таксономия и классификация, кариосистематика и цитогенетика, морфология, определительные ключи, фаунистика и биотопическое распределение, новые находки и т.п. Затронуты вопросы биологических методов борьбы с вредными насекомыми и охраны природы. Опубликованный сборник материалов симпозиума включил более 70 научных статей.

XI всероссийский диптерологический симпозиум должен был состояться на базе Воронежского государственного университета 24 — 29 августа 2020 г. в Воронеже, но прошёл в заочном формате. Опубликованный сборник материалов симпозиума включил 73 статьи 109 авторов. Материалы  прислали диптерологи из 23 городов различных регионов России (Барнаула, Борка, Вологды, Воронежа, Гусь-Хрустального, Екатеринбурга, Казани, Комсомольска-на-Амуре, Краснодара, Майкопа, Москвы, Муромцева, Мытищ, Нальчика, Новосибирска, Петрозаводска, Пскова, Самары, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Томска, Тюмени, Якутска), а также из Беларуси, Казахстана, Молдовы, Канады, Китая и Египта.

Литература 
 Место и роль двукрылых насекомых в экосистемах. Сб. науч. тр. ЗИН, Санкт-Петербург, 1997.
 Х Всероссийский диптерологический симпозиум (с международным участием). Краснодар, 23—28 августа 2016 г. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2016. — 360 с.

Ссылки 
 Съезды РЭО

См. также 
 Диптерология
 История диптерологии

Собрания энтомологические
Научные конференции